1-я гвардейская моторизованная бригада Генерального штаба Войска Республики Сербской () — подразделение Войска Республики Сербской, подчинявшееся Генеральному штабу.

История

Образование и структура 
Бригада начала формироваться в конце декабря 1992 года, в оперативный список включена 19 января 1993 года. Считается по структуре правопреемницей 1-й гвардейской моторизованной бригады ЮНА. Личный состав бригады — исключительно молодые призывники и добровольцы со всей Республики Сербской. Изначально штаб бригады располагался в Хан-Песаке, затем переведён в Калиновик.

В состав бригады входили 2 моторизованных батальона, смешанный артиллерийский дивизион, лёгкий дивизион артиллерии ПВО, бронетанковый батальон, батальон снабжения и штабные единицы (рота военной полиции, рота связи, разведывательная рота, инженерная рота, команда штаба).

Боевой путь 
Значительную часть войны бригада провела, защищая широкий район у горы Трескавица и на территории общины Трново (Восточное Сараево). В то время бригада подчинялась Герцеговинскому корпусу ВРС. В 1993 году участвовала в операциях «Лукавац» и «Церска». Осенью 1995 года части бригады на короткое время в сентябре были размещены в Босанской-Посавине, чтобы защитить свободное пространство, появившееся после отхода ряда единиц (16-й и 43-й моторизованных, 6-й и 5-й легкопехотных) 1-го Краинского корпуса в Боснийской Краине. Бригада также воевала на Гламочско-Граховском участке.

См. также 
 65-й охранный моторизованный полк

Примечания

Литература 
 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995 Volume I. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington, DC 20505: May 2002.
 Bulatović, Ljiljana: Raport Komandantu. Beograd : Udruženje pisaca Poeta : Lj. Bulatović, 2010.
 Пандуревић, Винко: Срби у Босни и Херцеговини. ИГАМ: Београд, 2012.

Бригады Войска Республики Сербской
Механизированные и моторизованные бригады Республики Сербской
Воинские части и формирования, созданные в 1993 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1997 году